Рахтовка — топоним в России:

 Рахтовка — упразднённая деревня в Тевризском районе Омской области.
 Рахтовка — река в Омской области, приток реки Тевриз.